Корытище () — село в Сходницкой поселковой общине Дрогобычского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 171 человек. Занимает площадь 0,7 км². Почтовый индекс — 82521. Телефонный код — 3269.

Ссылки 
 Корытище на сайте Верховной рады Украины